Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jeff Borowiak che ha battuto in finale J-F Caujolle 2-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 
 Jan Kodeš (secondo turno)
 Željko Franulović (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1977